Primrose peut désigner :

Patronyme 

 Archibald Primrose, homme d'état britannique
 Bob Primrose Wilson, footballeur britannique
 Frederick Primrose Whitman, homme politique du Québec
 Neil Primrose, homme politique britannique (fils d'Archibald Primrose ci-dessus)
 William Primrose, musicien écossais

Pseudonyme 

 Joe Primrose (1894-1985), un des pseudonymes d'Irving Mills éditeur, musicien, parolier et imprésario américain.

Cinéma 

 Primrose Path, le titre original du film américain Le Lys du ruisseau de Gregory La Cava, sorti en 1940.

Personnage de fiction 
 Primrose Everdeen, personnage dans Hunger Games

Toponyme 

 Primrose, ville d'Alaska, dans la Péninsule Kenai ;
 Primrose, ville du Nebraska.

 Primrose, communauté de l'Île-du-Prince-Édouard.

 Primrose Hill, colline de Londres.

Voir aussi 
 Primerose, film de René Guissart (1934)
 Villa Primerose, maison à la Martinique
 Villa Primrose, club sportif de Bordeaux
 Primerose Perret (1924-?), actrice française. 

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis